Folgende Trios (Musikensembles) nannten sich Trio de Barcelona.

 Trio de Barcelona (1911), 1911 gegründetes katalanisches Klaviertrio um den Pianisten Ricard Vives i Ballvé, den Violinisten Marià Perelló i Fiol und den Cellisten Joaquim Pere Marès i Gribbin
 Trio de Barcelona (1981), 1981 gegründetes katalanisches Klaviertrio um den Pianisten Albert Atenell und die andorranischen Brüder Gerard (Violine) und Lluís Claret (Cello)